Dampierre, település Franciaországban, Aube megyében
Dampierre, település Franciaországban, Calvados) megyében
Dampierre, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Dampierre-sur-le-Doubs, település Franciaországban, Doubs megyében
Dampierre-les-Bois, település Franciaországban, Doubs megyében
Dampierre-le-Château, település Franciaországban, Marne megyében
Dampierre-en-Montagne, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Dampierre-et-Flée, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Dampierre-Saint-Nicolas, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Dampierre-au-Temple, település Franciaországban, Marne megyében
Dampierre-sur-Moivre, település Franciaországban, Marne megyében
Dampierre-en-Bray, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében